Мыше́цкие — княжеский род из числа Рюриковичей верхнеокской группы, представители которого в XV веке предположительно владели землями по реке Мышеге, откуда и название.

На исходе XVII века Мышецкие потеряли доступ на государственную службу и сильно обеднели вследствие того, что большинство из них после церковного раскола оставались приверженцами старой веры и подвергались гонениям и арестам, а их земли конфисковывались.

Происхождение 
Происхождение князей Мышецких тёмное. При составлении родословцев их подверстали в группу потомков удельных князей Тарусских:

А князя Михаила (Всеволодовича) сын князь Юрий остался и оставил отчизну свою пустой, и пришол в Тарусу, и в Тарусе правил и произвёл 5 сыновей. Старшего звали Орехва, а прозвище ему было Всеволод, а другой был Семён, а третий Михайло, а четвертый Иван, а пятый Константин. И разделил им после живота своего отчизну: старшему Всеволоду — Тарусу, Семёну — Конин, Михаилу — Мышагу и Ивану — Волкону, а Константину — Оболенск.

В летописях никаких сведений о Мышецком (Мышагском) княжестве не зафиксировано. В начале XX века Г. А. Власьев указывал на очевидные хронологические неувязки в этом изложении:

Принимая таким образом князей Мышецких за потомство князя Михаила Юрьевича, внука святого Михаила Всеволодовича Черниговского, мы не имеем нескольких промежуточных поколений между Михаилом Юрьевичем и известным нам по росписи родоначальником, князем Андреем (в крещении Фёдором). Зная, что святой Михаил Черниговский родился около 1195 года и умер в 1246 году и полагая около 35 лет на промежуток между поколениями, надо думать, что до 1409 года прошло до 5 поколений, и поэтому князя Андрея должны поставить в XVI колене от Рюрика, что и принято в настоящем изложении.

Эта же версия принята в объемной работе члена ИРО Москвы Лебединского М. Ю. «Хроника рода князей Мышецких», где родословная продолжена до второй половины XX века. В XVIII веке с распространением моды на иностранных родоначальников дворянских фамилий Мышецкие объявили своим предком маркграфа мейсенского Андрея, выехавшего будто бы из Саксонии в Россию в 1209 году.

Точку в спорах о происхождении Мышецких на данный момент не смогла поставить даже генетическая генеалогия. Результаты исследования генетического материала ныне живущего князя Мышецкого, полученные в рамках проводимого научно-исследовательского проекта по изучению современных Рюриковичей, показали его принадлежность к гаплогруппе N-L550 и относительную генетическую близость к Рюриковичам. Однако не находит удовлетворительного исторического объяснения вывод, что ближайший общий по мужской линии предок Мышецких и всех остальных Рюриковичей этой гаплогруппы жил существенно ранее IX века.

Известные представители 
 Князь Мышецкий Данила Тимофеевич — воевода в Корелах (1609), в Устюжне-Железопольской (1610).
 Князь Мышецкий Ефим Иванович — воевода в Саратове (1620—1622).
 Князь Мышецкий Ефим Фёдорович (ум. около 1659) — воевода в Мангазее (1625—1627), в Мещовске (1632), в Свияжске (1636), в Устюге-Великом (1652—1655), дворянин московский (1627—1677).
 Князь Мышецкий Данила Ефимович (1608—1661) — стряпчий (1636—1640), стольник (1658), воевода в Вильне (1659), где и убит (1661). Его сын, дипломат и военачальник при Алексее Михайловиче, комендант Вильны.
 Князь Мышецкий Афанасий Петрович — стряпчий (1658—1676).
 Князья Мышецкие: Тимофей, Семён и Дмитрий Фёдоровичи — московские дворяне (1660—1677).
 Князь Мышецкий, Борис Ефимович — воевода в Белгороде (1660—1662), стольник (1658—1686) (ум. после 1689).
 Князь Мышецкий Гаврила Матвеевич — воевода в Устюге-Великом (1667).
 Князь Мышецкий Иван Данилович — комнатный стольник (1676), стольник (1676—1686).
 Князь Мышецкий Григорий Ефимович — стряпчий (1694).
 Князья Мышецкие: Иван Тимофеевич, Григорий Борисович, Василий Дмитриевич, Фёдор, Мартьян и Василий Семёновичи — стольники (1682—1696).
 Князь Мышецкий, Яков Ефимович (ум. 1700) — стольник (1668—1692), дипломат.
 Князья Мышецкие: Андрей Дионисиевич (1664—1730) и Симеон Дионисиевич (1682—1740) — известные деятели старообрядчества (братья Денисовы).
 Князья Мышецкие: Иван Семёнович (1765 — после 1814) — генерал-майор (1808) и Василий Семёнович — Георгиевский кавалер (1790); их отец, Семён Иванович (1716 — после 1773) — автор книги «История о казаках запорожских».
 Князь Мышецкий, Александр Алексеевич (род. 1797? — 1870) — генерал-майор (1863), начальник Корпуса жандармов в Омске (1839—1843), в Олонецкой губернии (1843—1866).
 Князь Мышецкой Пётр Николаевич (1858—1925) — генерал-лейтенант, герой Первой мировой войны.
 Князь Мышецкой Николай Евграфович (1817—1897) — предводитель дворянства Новгородской губернии.

Литературные факты 
Вымышленный князь Сергей Яковлевич Мышецкий является главным героем исторического романа Валентина Пикуля «На задворках Великой империи» (1959—1962). Прототипом князя Мышецкого в романе послужил, однако, не потомок рода Мышецких, а князь Сергей Урусов (1862—1937), общественный и политический деятель Российской империи начала XX века.

Примечания

Литература 
 
  стр. 170—250.

Ссылки 
 Генеалогическая таблица (на русском)
 Родословная роспись (на английском)
 

 
Княжеские роды России (Рюриковичи)
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные орлы‎
Дворянские роды, на гербах которых изображены ангелы